Bronisław Pawlik – polski aktor
 Bronisław Pawlik „Bronek” – członek Armii Ludowej, dowódca obwodu